Антонов Коргон — река в России, протекает в Алтайском крае. Устье реки находится в 18 км по правому берегу реки Коргон. Длина реки составляет 21 км.

Притоки 
(от устья)
 Куртуков (пр)
 8 км: Осипов Коргон (лв)
 Поперечный (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от слияния рек Бия и Катунь до города Барнаул, без реки Алей, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Коргона
Реки Чарышского района